Moquegua puede referirse a:
La Ciudad de Moquegua, una ciudad en el sur peruano.
El Distrito de Moquegua, un distrito de la provincia de Mariscal Nieto.
El Departamento de Moquegua, un departamento del Perú.